Les Aurelii Fulvi sont les membres d'une branche de la gens des Aurelii. 

Titus Aurelius Fulvus, grand-père d'Antonin le Pieux, consul en 85 ;
Titus Aurelius Fulvus, père d'Antonin le Pieux, consul en 89 ;
 Titus Aurelius Fulvus Boionius Arrius Antoninus, nom d'Antonin le Pieux, empereur romain.